Mafalda de Portugal (c. 11 de enero de 1195-1 de mayo de 1256), beata católica, infanta de Portugal y reina consorte de Castilla, era hija de Sancho I de Portugal el Poblador y de su mujer, la infanta Dulce de Aragón.

En 1215 contrajo matrimonio con Enrique I de Castilla pero la juventud de ambos hizo que el matrimonio no se llegara a consumar. Al año siguiente, el matrimonio fue declarado nulo por el papa Inocencio III por parentesco en grado prohibido.

A la muerte de su padre, Mafalda, según las disposiciones del testamento, tenía que recibir el castillo de Seia y la porción restante del término municipal así como todas las rentas que ahí se producían. Además, se le concedía el derecho a utilizar el título de reina.

Esto generó un conflicto con su hermano Alfonso II de Portugal que, deseando un poder centralizado, obstaculizó que su hermana pudiera recibir los títulos y derechos que le correspondían. Alfonso temía que algo parecido pudiera suceder con sus otras dos hermanas, Teresa y Sancha, y con los eventuales herederos de estas, creando un problema de soberanía que podía llegar a dividir el país.

Una buena parte de los nobles portugueses se pusieron de parte de Mafalda y sus hermanas, pero terminaron derrotados. A la muerte de Alfonso II, su hijo Sancho II concedió a sus tías algunas tierras y castillos, pero les hizo renunciar al título de princesa-reina. La paz definitiva llegó en 1223.

Vida monástica 
En 1220, Mafalda decidió no volver a casarse y se convirtió en monja en la Abadía de Arouca, aunque se le concedió una dispensa especial para conservar el control de su herencia. Se convirtió en abadesa de la comunidad, luego en una de las monjas benedictinas, y en 1226 recibió su solicitud de transferir la abadía a la orden cisterciense otorgada por el Papa. Tenía una gran devoción a Nuestra Señora de Silva e hizo importantes donaciones al santuario. También hizo construir un hospicio para viajeros, así como varios puentes, iglesias, monasterios y hospitales. Ella ayudó a establecer su propia abadía como un importante centro religioso en la región durante siglos.

Vida religiosa 
Finalmente, tanto Mafalda como sus hermanas se hicieron monjas cistercienses. Mafalda fundó la Abadía de Arouca. Al regresar de una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Silva, enfermó y falleció 1 de mayo de 1256 en el monasterio de Río Tinto. Al querer trasladar su cuerpo hasta Arouca lo encontraron incorrupto, lo que generó una fuerte devoción hacia la infanta portuguesa.

El 27 de junio de 1793 fue beatificada por el Papa Pío VI, acompañando así a sus hermanas Teresa y Sancha, declaradas beatas desde principios del . Su festividad se celebra el 2 de mayo.

Con motivo de su beatificación en 1793, la poeta religiosa Nicolasa de Helguero, monja profesa en el Monasterio de Las Huelgas de Burgos, publicó el extenso romance Vida de santa Mafalda, reyna de Castilla, y monja cisterciense en el Monasterio de Arouca en Portugal.  En él, además de glosar la vida y obra de Mafalda de acuerdo a las fuentes por entonces disponibles, se subraya el vínculo de la infanta con su propio monasterio, panteón de los reyes castellanos de su tiempo.

Ancestros

Enlaces externos

Referencias

Bibliografía 
 
 

Infantes de Portugal del siglo XII (casa de Borgoña)
Infantes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)
Reinas consortes de Castilla

Reinas consortes de España del siglo XIII
Reinas consortes de la casa de Borgoña (Portugal)
Beatos de Portugal
Beatos cistercienses
Portuguesas del siglo XIII
Cistercienses de Portugal
Religiosos de Portugal del siglo XIII
Abades cistercienses
Abadesas